Анато́лий Влади́мирович Ларюко́в (; род. , станица Архонская, Северо-Осетинская АССР, СССР) — российский и белорусский дзюдоист, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, тренер.

Биография 
Родился 28 октября 1970 года в станице Архонская, Пригородного района Северной Осетии-Алании.

С 10 лет начал тренироваться у заслуженного тренера РФ Шамиля Абдулаева.

Свою первую победу на европейской арене одержал в 1990 году в Анкаре, став чемпионом среди юниоров (EJU20).

В 1997 году уехал в Белоруссию для того, чтобы иметь возможность выступать на Олимпийских играх (две предыдущие олимпиады были пропущены, даже несмотря на чемпионские титулы спортсмена).

В Белоруссии тренировался у Казбека Курбановича Рамазанова и Магомеда Курбановича Рамазанова.

Завершил карьеру в 2004 году.

С ноября 2006 года по ноябрь 2008 года — главный тренер женской сборной России по дзюдо.

С 2009 года — спортивный директор Федерации дзюдо России.

С 2013 года - руководитель департамента организации и проведения мероприятий ФДР.

Достижения 

 Бронзовый призёр Олимпиады в Сиднее (2000 год)
 Первый белорусский дзюдоист завоевавший медаль на Олимпийских играх.
 Семнадцатикратный чемпион и призёр кубков мира.
 Чемпион Европы в 2002 году.
 Чемпион Европы среди юниоров в 1990 году.
 Чемпион СНГ в 1992 году.
 Чемпион России 1996 года.
 Участник Олимпийских игр в Афинах 2004 году в категории до 73 кг.

Участие в турнирах

Семья 
Женат. Воспитывает трех сыновей.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Результаты первого чемпионата СНГ по дзюдо
 сайт Белорусского дзюдо
 Выдающиеся люди станицы Архонская
 База данных Олимпийских игр
 Видеоролик поединка с Дж. Маддалони в Сиднее-2000

Чемпионы России по дзюдо
Чемпионы Белоруссии по дзюдо
Дзюдоисты по алфавиту
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Чемпионы Европы по дзюдо
Чемпионы СНГ по дзюдо
Дзюдоисты Белоруссии
Дзюдоисты России